Plaats in Indonesië
 Saradan (Baturetno), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Saradan (Karangmalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Saradan (Pemalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
Station in Indonesië
 Station Saradan, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java